

Astronomia 
 4836 Medon – asteroide troiano scoperto nel 1989
 Cratere Medon – cratere sulla superficie di Teti

Geografia 
 Medon – principale affluente del torrente Ardo, in provincia di Belluno
 Medon – comune del Tennessee, Stati Uniti

Zoologia 
 Medon – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae